Tóth Enikő (1953) író, költő, szerkesztő, könyvtáros
 Tóth Enikő (1959) színművész
 Tóth Enikő (1985) válogatott labdarúgó
 Tóth Enikő (1996) válogatott jégkorongozó